La província d'Orenburg (en rus Оренбу́ргская о́бласть, transliterat Orenbúrgskaia óblast) és un subjecte federal de Rússia.

Vegeu també 
 Sorótxinsk